Hawaiia neomexicana är en snäckart som först beskrevs av Cockerell och Henry Augustus Pilsbry 1900.  Hawaiia neomexicana ingår i släktet Hawaiia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
neomexicana